Hasan III - imam nizarytów (1210–1221)
 Hasan III ibn Muhammad Abu Numadż - szarif Mekki (1583–1601)